Я́нтиково () — село в Яльчикском районе Чувашии, центр Янтиковского сельского поселения.

История 
В 1780 году, при создании Симбирское наместничество, «починок Янтиков что вышли, крещеных чуваш», из Свияжского уезда вошёл в состав Буинского уезда.

В 1859 году деревня Янтыково (Чувашския Тимяши) удельных крестьян.

Население

Улицы 
В селе расположены следующие улицы:

ул. Больничная, ул. Калинина, ул. Канашская, ул. Ленина, ул. Лесная, ул. Новая, ул. Октябрьская, ул. Речная, ул. Садовая, ул. Северная, ул. Целинная, ул. Чкалова, ул. Школьная.

Образование и культура 
В селе функционирует средняя общеобразовательная школа, имеется библиотека, Дом культуры.

Известные жители и уроженцы 
 Алюнов, Гавриил Фёдорович (1876—1821) — лидер чувашского национального движения, депутат Учредительного собрания.
 Емельянов, Георгий Иванович (1912—1969) — Герой Социалистического Труда.
 Зайцев, Василий Васильевич (1912—1982) — Герой Социалистического Труда.
 Свеклов, Василий Григорьевич (1927—1990) — Герой Социалистического Труда.
 Цветкова, Матрёна Дмитриевна — Герой Социалистического Труда.

Примечания 

Населённые пункты Яльчикского района